Книга Тан ()  («Старая история Тан», «Цзю Тан шу») — официальная историческая хроника династии Тан, правившей в Китае с 618 г. по 907 г. н. э. Входит в число 24 книг Династийных историй императорского Китая. Составлена в 941 — 945 гг. по приказу  позднецзиньского императора Гао-цзу группой придворных историков под руководством главного министра национальной истории Лю Сюй. История является компиляцией ныне утерянных более ранних анналов и других хроник и биографий. В середине XI века по приказу императора Жэнь-цзун  для устранения недостатков прежней истории была составлена «Новая история Тан» («Новая книга Тан»). Эти две истории существенно дополняют друг друга.

Структура 
Старая книга династии Тан состоит из 200 томов. Тома 1-20 содержат анналы императоров династии Тан. Твитчетт отмечает, что освещение событий с течением времени в летописях наиболее интенсивно во времена раннего и среднего Тан, включая лишь очень скудную информацию в позднем Тан после 847 года.

Тома 21-50 содержат трактаты, в том числе обряды, музыку, календарь, астрономию, пять элементов, географию, чиновников, экипажи и одежду, литературу, продукты питания и товары, а также право. Раздел об обрядах (тома 21-27) является самым длинным и подробным, показывая относительное значение, придаваемое церемониальным вопросам. Этот раздел включает описания дизайна храмов, жертвоприношений и праздников. Раздел по географии (тома 38-41) содержит описание региональной администрации империи Тан примерно в 752 году. Раздел о чиновниках (тома 42-44) содержит описание административной системы династии Тан. Раздел о пяти элементах (五行) содержит описание землетрясений, наводнений и других природных явлений.
Тома 51-200 содержат биографические материалы, в том числе об императрицах и супругах (51-52), императорских семьях и народах, населяющих районы, граничащие с империей Тан (194-200).

История 
Составление книги началось, когда император-основатель Поздней династии Цзинь Ши Цзинтан приказал составить ее в 941 году. Первоначальным главным редактором был Чжао Ин, который в то время также был канцлером. Однако ко времени его завершения Лю Сюй стал канцлером и взял на себя организационную работу; в результате он был назначен главным редактором, когда работа была представлена в 945 году императору Ши Чунгуй.

Будучи относительно быстро составленной официальной исторической работой, Книга Тан представляла собой компиляцию более ранних летописей, ныне утраченных; в нее также включены другие монографии и биографии, использующие в качестве источников (например) Тондянь Ду Ю. Эти источники часто напрямую копировались из записей и более ранних историй, и результат подвергся бы суровой критике во времена Династии Сун; император Жэнь-цзун из династии Сун, например, назвал книгу "плохо организованной, обремененной несущественными деталями, лишенной стиля и плохо проработанной". Эти ошибки даже включали дублированные биографии персонажей.

Из-за этой критики в 1044 году была заказана новая история династии Тан; с Оуян Сю и Сун Ци в качестве редакторов была выпущена Новая книга династии Тан. После презентации Новой Книги оригинальная Старая книга Тан вышла из печати, и с течением веков она стала очень редкой. Это было во времена династии Мин, когда были собраны оставшиеся экземпляры, и книга была вновь опубликована, в конечном итоге став канонизированной как одна из Двадцати четырех Историй.

Китайский текст 

 劉昫, 舊唐書 (200卷), 北京 (中華書局), 1975 (Лю Сюй, Книга Тан (200 книг), Пекин (Zhōnghuá Shūjú), 1975, в 16 томах, 5407 с.

Литература 
 Хрестоматия по истории средних веков, М., 1961, с. 45-82.
 Bünger, Karl, Quellen zur Rechtsgeschichte der T'ang-zeit, Nettetal (Steyler) 1996 (neue, erweiterte Ausgabe).
 Twitchett, Dennis, Financial Administration Under the T'ang Dynasty, Cambridge [Eng.] (University Press) 1963, ISBN 0521078237.
 Frankel Hans, H., 'T'ang Literati. A Composite Biography', in: Wright, Arthur en Denis Twitchett (eds.), Confucian Personalities, Stanford (Stanford University Press) 1962, pp. 65-83.

Ссылки 
 Chinese Literature Jiu Tangshu 舊唐書 «The Old Book of the Tang Dynasty» 

Династийные истории
Династия Тан
Исторические сочинения X века